OFM ist:

 das Ordenskürzel der Franziskaner (Ordo Fratrum Minorum)
 die Abkürzung für Office of Foreign Missions, Teil des US-amerikanischen Außenministeriums
 die Abkürzung für die Oberlausitzer Feinpapierfabrik Bad Muskau
ein Regionalradiosender in Bloemfontein, Freistaat, Südafrika, OFM (Südafrika)
die Abkürzung für das klinische Verfahren Offene Mikroperfusion (auch englisch: Open Flow Microperfusion)
die Abkürzung für den Rang Oberfeuerwehrmann der deutschen Feuerwehren
die Abkürzung für das Browserspiel Online Fussball Manager

ÖFM ist: 

 die Abkürzung für die Naturland Ökoflächen-Management GmbH

OFM